Ве́рхний Торе́й () — село в Джидинском районе Бурятии. Административный центр сельского поселения «Верхнеторейское».

География 
Расположено в межгорной долине южного макросклона хребта Малый Хамар-Дабан, на правом берегу реки Торей, в 53 км к северо-западу от районного центра — села Петропавловка. Ближайшие населенные пункты — Улзар (12 км к северу), Нижний Торей (13 км к югу).

История 
По преданиям ашабагатов, приблизительно в середине XVII века в Торейскую долину прибыл из Халха-Монголии Начихан со своей женой Хонхарцаг и обосновался на этих землях.

Со времён формирования казачьих караулов вдоль китайской границы, в первой четверти XVIII века, население Торейской долины было разделено на казаков (служивые) и ясачных (отог зон). Население, проживающее на правом берегу речки Торей, стало казаками (местности Жаргалантуй, Соростуй и др.), а на левом — ясачными (роды Зун Бэе, Цонгол и др.).

В 1919 году создан Верхнеторейской сомонный Совет депутатов трудящихся в составе Селенгинского аймака.

В 1924 году образована Верхнеторейская школа.

В 1956 году в селе была открыта библиотека.

В 1965 году был образован совхоз «Оёрский», куда вошли хозяйства сёл Оёр, Тохой, Верхний Торей.
 
В 1969 году построен памятник погибшим воинам-землякам «Эдэнэй нэрэ мунхэ».
 
В 1972 году открыт детский сад «Туяа».

В 1975 году был открыт сельский Дом культуры.

В 1987 году установлен бронзовый бюст Герою Советского Союза Гармаеву Гармажапу Аюровичу.

В 1993 году создан краеведческий музей.

Население

Экономика 
Население занимается сельским хозяйством, имеет личные подсобные хозяйства.

Социальная инфраструктура 
 Средняя школа
 Детский сад
 Почта
 Дом культуры
 Библиотека
 Фельдшерско-акушерский пункт
 Магазины смешанных товаров

Связь 
«Tele2»

Происхождение названия 
По легенде, Чингис-хан во время охоты на чёрную лисицу дал название местностям в нынешних Джидинском и Закаменском районах. Идя по следу лисицы, он обогнул местность, сделав полукруг (тоорижо гараа). От слова «тоорюу» впоследствии и получилось название долины «Торей» (Тори). «Ториие тоорижо гараа» в переводе с бурятского языка буквально означает «обогнул эту местность».

Достопримечательности 
 Целебный источник «Жаргалантын Аршан» расположен в местности «Жаргалантуй», в 10 километрах от села.
 Целебный источник «Цагдуултын Аршан» расположен в 4-х километрах на запад от села, на высокой горе «Аршаанта» в местности Цагдуулта.
 Целебный источник «Чулуутын аршан» расположен в 2-х километрах на юго-запад от села, в местности Чулуута", между двумя высокими горами в ущелье.
 Целебный источник «Хундуй» находится в 3-х километрах северо-западнее села Улзар, в местности Зун-Торея.

Объекты культурного наследия
 Могильник (Верхний Торей-I) (II—I тыс. до н. э. X—XV вв. н. э.) находится в 1,5 км к северо-западу от села, в 250—300 метрах к востоку от современного бурятского кладбища на вершине сопки и у её подножия.
 Могильник (Верхний Торей-II) (II—I тыс. до н. э.) находится в 1 км к югу от села на правом берегу реки Торей на границе высокой поймы.
 Могильник (Верхний Торей-III) (II—I тыс. до н. э.) находится в 3,5 км к югу от села к западу от дороги, ведущей к трассе «Улан-Удэ-Закаменск».
 Могильник (Верхний Торей-IV) (II—I тыс. до н. э.) находится в 5,5 км к югу от села в устье распадка, выходящего в долину реки Торей, к западу от дороги, ведущей к трассе «Улан-Удэ-Закаменск».
 Могильник (Верхний Торей-V) (II—I тыс. до н. э. (керексуры)) находится в 4 км к югу от села, в 10 м восточнее дороги из Верхнего Торея к трассе «Улан-Удэ-Закаменск».

Выдающиеся люди 

 Васильев, Чой — бурятский религиозный деятель, 8-й Пандидо Хамбо-лама, глава буддистов Российской империи (1872—1873).
Гендунова, Найдан Намжиловна (1913—1984) — российская актриса; народная артистка РСФСР (1957).
 Лубсан-Нима Дармаев (Дармаа Хамбо) — Пандито Хамбо-лама, основатель Иволгинского дацана
 Гармажап Аюрович Гармаев — Герой Советского Союза
 Эрдэни Жалцанов — режиссёр театра кукол «Ульгэр», лауреат театральной премии «Золотая маска»
 Алдар Дашиев — уникальный исполнитель протяжных бурятских песен, победитель многих музыкальных конкурсов.

Примечания

Источники 
 Лбова Л. В., Хамзина Е. А. Древности Бурятии: карта археологических памятников. — Улан-Удэ, 1999
 Смолев Я. С. Бурятская легенда о Чингис-Хане в связи с названием некоторых местностей Забайкалья и сопредельной Монголии // Труды Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского отдела Императорского Русского географического общества, т. III, вып.1, 1900. — Иркутск, 1902

Ссылки 
 Страница села Верхний Торей на портале "Родное село"
 Официальный сайт муниципального образования «Джидинский район»

Населённые пункты Джидинского района